Abdoljalil Tamimi (né en 1938), historien tunisien
 Abdulla Al-Tamimi (né en 1994), joueur de squash du Qatar
Ahlan Tamimi, terroriste palestinienne, co-responsable d'un attentat meurtrier à Jérusalem en 2001, cousine d'Ahed
Ahed Tamimi (née en 2001), activiste palestinienne, cousine d'Ahlan
Bassem Tamimi, activiste palestinien, père d'Ahed
 Munzir ibn Sawa Al Tamimi, chef des territoires que sont aujourd'hui le Bahreïn, la partie orientale de l'Arabie saoudite, le Koweït, le sud de l'Irak, le Qatar, les Émirats arabes unis et Oman, du temps de Mahomet
Rafiq al-Tamimi (1889-1957), homme politique palestinien

Voir aussi 
 Tamimi, tribu arabe